Сибсельмаш в сезоне 2016—2017 — статистика выступлений и деятельность клуба в Суперлиге чемпионата России по хоккею с мячом 2016/2017.

Итоги прошедшего сезона 

По итогам сезона в Суперлиге команда «Сибсельмаш» второй год подряд заняла 10-е место, тем самым хоккеисты вновь не приняли участие в серии плей-офф российского первенства. В розыгрыше кубка России команда остановилась на 1-м этапе, заняв в группе 4-е место. По окончании сезона болельщики в ходе интернет-голосования на официальном сайте «Сибсельмаша» выбрали лучшего хоккеиста прошедшего сезона, им стал вратарь Андрей Маслов, который набрал 459 очков, на втором месте Алексей Доровских — 307 очков, а на третьем — Рауан Исалиев — 198.

Хронология событий 
 13 — 23 июля 2016 года команда провела в Новосибирске первый втягивающий первый учебно-тренировочный сбор.

 10 — 24 августа 2016 года команда проводит в Кемерово второй учебно-тренировочный сбор, где сыграла две товарищеские игры с местными командами Кузбассом — 6:4 (Ган (2), Сычев, Вшивков, Исалиев, Н.Свиридов), Кузбассом-2 — 12:2 (Ган (3), Доровских (2), Маврин (2), Анисимов (2), Шубин, Вшивков, Исалиев).

 25 — 27 августа 2016 года в Кемерово проводился турнир «Кубок Кузбасса», где команда заняла 2-е место: Кузбасс-2 —16:1 (Анисимов (4), Ган (3), Исалиев (3), Н.Свиридов (2), Дарковский, Вшивков, Маврин, Леонов), Кузбасс — 8:6 (Леонов (2), Исалиев (2), Вшивков (2), Ган, Н.Свиридов) и 4:9 (Леонов, Исалиев, Вшивков, Маврин)/

 10 — 22 сентября 2016 года команда проводит в Кемерово третий учебно-тренировочный сбор, где сыграла три товарищеские игры: Байкал-Энергия — 5:6 (Вшивков, Анисимов, Исалиев, Леонов, Н.Свиридов), Кузбасс — 6:6 (Ган, Доровских, Сычев, Вшивков, Н.Свиридов, Леонов), СКА-Нефтяник — 6:13 (Ган (3), Вшивков, Е.Филиппов, Исалиев)

 14 октября 2016 года команда впервые в новом сезоне опробовала большой лед родного стадиона.

 4 и 5 ноября 2016 года состоялись товарищеские матчи между «Сибсельмашем» и «Сибсельмашем-2», которые завершились победами основной команды — 10:2 (Е.Дарковский (2), Сычев (2), Анисимов (2), Исалиев (2), Доровских, Маврин — Борисов, Митусов) и 7:2 (Анисимов (3), Исалиев, Леонов, Ган, Зубрицкий (а/г) — Новецкий, Войтович).

 4 ноября 2016 года состоялась встреча болельщиков с представителями руководства, тренерского штаба и игроков хоккейного клуба. Президент клуба Виталий Попов рассказал о том, что финансовое положение непростое, есть задолженность по зарплате, но команда заявилась в чемпионат, соответствующий взнос оплачен. Представители команды в очередной раз подтвердили, что клуб делает ставку исключительно на своих воспитанников, а в качестве задачи главный тренер назвал попадание в четверку сильнейших на востоке по итогам первого этапа. 

 10 декабря 2016 года полузащитник Евгений Филиппов до конца текущего сезона направлен в Динамо-Москва на правах аренды.

 12 декабря 2016 года Защитник Никита Юрлов разорвал контракт по собственному желанию и покинул расположение команды. После чего подписал контракт с Байкал-Энергией.

  14 марта 2017 года «Сибсельмаш», проиграв четвертьфинальную серию будущему чемпиону России СКА-Нефтянику 0—3, завершил сезон, заняв в итоговом протоколе чемпионата России — 7-е место.

  24 марта 2017 года По окончании сезона болельщики в ходе интернет-голосования на официальном сайте «Сибсельмаша» выбрали лучшего хоккеиста прошедшего сезона, им стал полузащитник Рауан Исалиев, который набрал 473 очка, на втором месте Андрей Маслов — 425 очков, а на третьем — Игорь Долгополов — 385.

Трансферная политика

Пришли

Ушли

Чемпионат России

Группа "Восток"

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

Турнирная таблица

Группа II

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Турнирная таблица

Квалификационные матчи

Четвертьфинал

Кубок России

1 этап

Состав 

 Президент клуба — Виталий Попов
 Главный тренер — Олег Чубинский
 Тренеры — Андрей Кузнецов, Олег Молодцов, Олег Пшеничный , Михаил Быков

Сибсельмаш — 2 
Резервисты «Сибсельмаша» выступают в группе № 3 Высшей лиги.

Предварительный этап

Турнирная таблица

Состав 

 Главный тренер — Сергей Рогулёв

См. также 
 Чемпионат России по хоккею с мячом 2016/2017
 Кубок России по хоккею с мячом 2016

Примечания

Ссылки 
 
 

Сезоны ХК «Сибсельмаш»